

Cinéma et Télévision 

 Ghost Story, une série télévisée américaine créée en 1972 ;
 Ghost Story, un téléfilm américain réalisé par John Llewellyn Moxey en 1972 ;
 Ghost Story, titre original d'Histoire de fantômes, est un film britannique réalisé par Stephen Weeks en 1974 ;
 Ghost Story, titre original du film américain Le Fantôme de Milburn, réalisé par John Irvin en 1981.

 A Ghost Story, un film de David Lowery sorti en 2017.

Littérature 

 Ghost Story, un roman américain de Peter Straub paru en 1979.

Voir aussi 
 

it:Ghost Stories